Rajah steht für:

 ein Herrschertitel in Süd- und Südostasien, siehe Raja
 eine indische Automarke, siehe Kajah Motors

Rajah ist der Familienname folgender Personen:

 Indranee Rajah (* 1963), singapurische Politikerin